Eidfjord steht für

 Eidfjord (Kommune)
 Eidfjord (Meeresarm)

Siehe auch:
 Eidsfjord